Blantyre steht für:

 Blantyre (Malawi), Stadt in Malawi
 Blantyre (South Lanarkshire), Stadt in Schottland
 Blantyre (Distrikt), Distrikt in Malawi